La Cinquième Saison peut faire référence à :
 La Cinquième Saison, film belge réalisé par Peter Brosens et Jessica Woodworth et sorti en 2012 ;
 La Cinquième Saison, album d'Issa paru en 2005 ;
 La Cinquième Saison, roman de l'écrivain américaine N. K. Jemisin paru en 2015 ;
 La Cinquième Saison, recueil de poèmes posthume de Jacques Prévert paru en 1984.